Der Perth Glory FC ist ein australischer Fußballverein aus der westaustralischen Hauptstadt Perth. Der 1996 gegründete Klub trägt seine Heimspiele im nib Stadium aus.

Noch zu Zeiten der National Soccer League, in den Jahren 2003 und 2004, den letzten Spieljahren dieser Liga, wurde der im privaten Eigentum befindliche Verein zweimal australischer Landesmeister. In seiner noch jungen Geschichte konnte sich der Verein auch noch zweimal, 2000 und 2002, die Vizemeisterschaft sichern.

Sehr populär war in seiner Zeit bei Glory von 1999 bis 2001 der vormalige DDR-Auswahltrainer Bernd Stange.

Erfolge 
 Meister der National Soccer League: 2002/03, 2003/04

Trainer 
  Bernd Stange (1998–2001)

Spieler 
Eine Übersicht über alle Perth-Spieler in der A-League findet sich unter Liste der Spieler von Perth Glory.

Most Glorious Player Award

National Soccer League 
 1996/97 –  Gavin Wilkinson
 1997/98 –  Danny Hay
 1998/99 –  Danny Hay &  Scott Miller
 1999/00 –  Gareth Naven
 2000/01 –  Bobby Despotovski
 2001/02 –  Bobby Despotovski
 2002/03 –  Scott Miller
 2003/04 –  Bobby Despotovski

A-League 
 2005/06 –  Bobby Despotovski
 2006/07 –  Simon Colosimo &  David Tarka
 2007/08 –  Nikolai Topor-Stanley
 2008/09 –  Adriano Pellegrino
 2009/10 –  Andy Todd
 2010/11 –  Jacob Burns
 2011/12 –  Joshua Risdon
 2012/13 –  Steven McGarry
 2013/14 –  Michael Thwaite
 2014/15 –  Dino Đulbić
 2015/16 –  Diego Castro
 2016/17 –  Diego Castro
 2017/18 –  Shane Lowry

Logohistorie

Trivia 
Bei der Vereinsgründung im Jahr 1996 wurden bewusst die Vereinsfarben Lila, Orange und Weiß gewählt, weil sie keine ethnische Assoziationen zulassen.

Im Stadion sieht man vereinzelt eine Fahne mit dem Vereinslogo des deutschen Zweitligisten Hannover 96, allerdings anstatt in Grün in violetter Farbe. Damit wird auf das Gründungsjahr des Vereins angespielt. Außerdem bestehen freundschaftliche Kontakte zur Fanszene von Hannover 96.

Weblinks 
 Offizielle Website

Australischer Fußballverein
Sport (Perth)
Gegründet 1996
Organisation (Perth)